Чемпионат Хорватии по баскетболу среди женщин 2013/2014 годов являлся 23 сезоном Лиги «А1» — высшего женского баскетбольного дивизиона Хорватии. Впервые в истории хорватского баскетбола чемпионом стала команда из Загреба «Медвежчак».

Регламент 
Турнир проводится в три этапа

1) регулярный сезон — 11 команд с 12 октября 2013 года по 5 апреля 2014 года играли между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) плей-офф — лучшие восемь команд образуют сетку, начиная с четвертьфинала. Серии плей-оффа проходят до двух побед, за исключением финала — до трёх побед.

Участники

Регулярный сезон

Плей-офф

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  Нови Загреб
 3. Роквул
 4. Рагуза
 5. Трешневка 2009
 6. ЖБК Шибеник
 7. Студенац
 8. Задар
 9. Кварнер
 10. ЖБК Сплит
 11. Госпич Кроатия

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира
  Ива Слоньсак («Трешневка 2009»)
  Елена Ивезич («Нови Загреб»)
  Нина Премасунач («Медвежчак»)
  Гордана Бедалов («Роквул»)
  Луча Иванкович («Нови Загреб»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионат Хорватии по баскетболу среди женщин
2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе
Спорт в Хорватии в 2013 году
Спорт в Хорватии в 2014 году